Miejscowości w USA:
 Bunker – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
Gminy w USA:
 Bunker (ang. Bunker Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Osoby:
 Bunker – nazwisko braci Changa i Enga od których pochodzi wyrażenie bliźnięta syjamskie